

Беклемішево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Беклемішево — село, Читинський район, Забайкальський край